Maciej Pawliński – montażysta
 Maciej Pawliński – siatkarz